Force Y, nom donné par le South East Asia Command allié aux forces de l'Armée nationale révolutionnaire chinoise qui entrèrent en Birmanie depuis le Yunnan lors de la campagne de Birmanie en 1944.
 Force Y (France, 1940), nom d'une force de la marine de Vichy qui a participé à la défense de Dakar, en .

Homonymie d'unités militaires